МЛБ в сезоне 1972 — стал очередным сезоном, проводимым Главной лигой бейсбола. Победителем Мировой серии стала команда «Окленд Атлетикс».

Регулярный сезон 
 В = Побед; П = Поражения; Н = Ничьи; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Национальная лига

Американская лига

Плей-офф

Национальная лига 
 Финальная серия лиги: Цинциннати Редс — Питтсбург Пайрэтс 3-2

Американская лига 
 Финальная серия лиги: Окленд Атлетикс — Детройт Тайгерс 3-2

Мировая серия 
 Мировая серия 1972: Окленд Атлетикс — Цинциннати Редс 4-3

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ

Сезоны МЛБ
1972 год в бейсболе